Das New Haven Open at Yale 2013 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2013 in New Haven. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 16. bis 24. August 2013 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Petra Kvitová und im Doppel die Paarung Liezel Huber/Lisa Raymond.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)